Zöhrer ist der Familienname folgender Personen:

 August Zöhrer (1888–1971), österreichischer Heimatkundler, Schriftsteller und Philosoph
 Gert Zöhrer (* 1975), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Rudolf Zöhrer (1911–2000), österreichischer Fußballspieler
 Wilhelm Zöhrer (1871–1936), österreichischer Benediktiner und Abt
 Wolfgang Zöhrer (1944–2013), österreichischer Maler und Graphiker